Édouard Michelin (1859–1940) – francuski przemysłowiec, współzałożyciel firmy Michelin razem z bratem André Michelinem
 Édouard Michelin (1963–2006) – francuski przedsiębiorca, prezes grupy Michelin, prawnuk Édouarda Michelina (1859–1940)